Alex Ek, född 18 oktober 1996, är en svensk ishockeyspelare som spelar i Hockeyettan för HC Dalen från Norrahammar. Eks moderklubb är Nacka HK, men som junior började han spela med IFK Täby innan han återvände till moderklubben. Därefter fick han möjligheten att spela ett år som junior med Huddinge IK. Därefter återkom EK till Nacka HK och spelade med dem i Hockeyettan. Året därpå skrev han kontrakt med Nybro Vikings IF i samma liga. Där blev han kvar i tre säsonger innan han återvände till Stockholm – denna gång i Vallentuna Hockey. Under säsongen bytte han klubb till Visby/Roma HK. Säsongen därpå signades han av HC Dalen, fortfarande för spel i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar 

Födda 1996
Levande personer
Män
Spelare i HC Dalen
Spelare i Nacka HK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vallentuna Hockey
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare